Сборная Сербии и Черногории по регби представляла Сербию и Черногорию в международных матчах по регби-15 высшего уровня.

Результаты

Чемпионат мира 
 2003: не прошли отбор

Примечания 

Сербия и Черногория
Регби